Saint Patrick kan syfta på

 Saint Patrick – ett helgon, se Sankt Patrik
 Saint Patrick's Cathedral – en romersk-katolsk kyrka på Manhattan i New York
 St Patrick's Cathedral, Dublin – en kyrka i Dublin
 St Patrick's Church, Soho Square  – en församling i Soho Square i London
 Saint Patrick’s Day – Irlands nationaldag

Geografi
 Saint Patrick (parish i Dominica) – en parish i Dominica
 Saint Patrick, Grenada – en parish i Grenada

Se även
 Saint Patrick River – flera